Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier I, se dispute à Toronto du 14 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Coetzer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gabriela Sabatini et Brenda Schultz.

Faits marquants 
Pour son grand retour à la compétition depuis son agression à Hambourg en 1993, la co-numéro un mondiale Monica Seles remporte aisément le  de sa carrière, sans perdre un set sur sa route. 

En finale, elle bat Amanda Coetzer, auteure d'un tournoi exceptionnel avec trois victoires sur des joueuses du top 5 : Steffi Graf (numéro un), Jana Novotná (numéro 4) et Mary Pierce (numéro 5).

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Canada
Sport au Canada en 1995
Tennis en août 1995